Огоро́дникова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Огородникова, Мария Павловна (1941—2015) — спортсменка, тренер по лёгкой атлетике.
 Огородникова, Софья (урождённая Тарханова; 1940—1969) — советская шашистка. См. также